B–24 Liberator, a második világháborúban alkalmazott amerikai hadászati nehézbombázó repülőgép
 FP–45 Liberator, egylövetű pisztoly, melyet az Egyesült Államokban gyártottak 1942–1945 között